Klucznik ist der Name folgender Orte in Polen:
 Klucznik (Barczewo) (deutsch Klutznick), Ort in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Klucznik (Łambinowice) (deutsch Kleuschnitz), ehemaliger Ort in der Gmina Łambinowice, Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole